Фінш  — власна назва.

Топоніми

Сан-Педру-Фінш-де-Тамел — парафія.

Інше 
 Finsch diamond mine